Червлёное — название населённых пунктов:

Россия 

 Червлёное — село в Светлоярском районе Волгоградской области.

Украина 

 Червлёное — село в Лебединском районе Сумской области.